Абрам Гонзалез има више значења:
 Абрам Гонзалез (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абрам Гонзалез (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Абрам Гонзалез (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Абрам Гонзалез (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Абрам Гонзалез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику